Сеиба Пријета има више значења:

 Сеиба Пријета (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сеиба Пријета (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сеиба Пријета (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику